Чоленешть () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Чоленешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Фітіонешть.